CONSUR Women’s Sevens 2005 – drugie mistrzostwa strefy CONSUR w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Confederación Sudamericana de Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w strefie CONSUR, które odbyły się w brazylijskim mieście São Paulo w dniach 19–20 listopada 2005 roku.

Informacje ogólne 
W rozegranym na Estádio Ícaro de Castro Melo turnieju wzięło udział osiem reprezentacji narodowych, które w pierwszym dniu zawodów rywalizowały systemem kołowym w dwóch czterozespołowych grupach, a dzień później odbyła się faza pucharowa. Jedynie mecze o medale składały się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmowała siedem minut.

Zawody zdominowała reprezentacja Brazylii, która w całym turnieju oddała rywalkom jedynie pięć punktów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CONSUR 

2005
2005 w rugby union
2005 w Brazylii
Rugby union w Brazylii
Sport w São Paulo